Ивашинцов — русская фамилия, имеет женскую форму Ивашинцова.

Известные носители 
 Ивашинцов, Андрей Васильевич (1869 — 1921) — русский генерал.
 Ивашинцов, Борис Александрович (1891 — 1921) — российский военный летчик, георгиевский кавалер.
 Ивашинцов, Василий Фёдорович (1839 — 1899) — русский вице-адмирал. 
 Ивашинцов, Дмитрий Александрович (род. 1944) — российский учёный в области гидротехнического строительства.
 
 Ивашинцов, Сергей Васильевич (1857 — 1921) — русский генерал.
 Ивашинцов, Якуб (? — 1533/34) — литовский дворянин, литовский и русский государственный деятель XV-XVI вв. Основатель русского дворянского рода Ивашинцовых.

См. также 
 Ивашинцев
 Ивашенцов